Farahani est un toponyme et un nom de famille iranien. Il peut faire référence à :

Toponyme 

 , village du District rural de Buzi, dans le District Central de Shadegan, dans la province du Khouzestan en Iran.

Personnalités

Hommes politiques 
  (1779-1835), homme politique et Premier Ministre iranien ;
 Mirza Taghi Khan Farahani plus connu comme Amir Kabir (1807-1852), chancelier de l'empire de Perse sous le règne de Nasseredin Shah ;
 Ahmad Bourghani Farahani (1959-2008), homme politique iranien, réformateur, journaliste, écrivain, analyste politique et ministre de la culture ;
 , homme politique iranien, membre du parti réformiste front de participation à l'Iran islamique.

Musique

Cinéma, théâtre, littérature, peinture 

 Majid Farahani (1969-), acteur et artiste plasticien iranien ;
 Mitra Farahani (1975-), femme peintre et cinéaste iranienne ;
 Nazanin Farahani, actrice iranienne ;
  (1969-), réalisateur irano-hollandais.

Références 

Patronyme iranien